Frederik de Jonquières er navnet på flere personer:

 Frederik de Jonquières (overpræsident) (1854-1925) – dansk overpræsident i København
 Frederik de Jonquières (diplomat) (1915-1978) – dansk diplomat